Candido Ghiotti – glottologo ed educatore italiano
Ernesto Ghiotti – ingegnere e architetto italiano
Massimo Ghiotti – scultore italiano
Giorgio Ghiotti – scrittore e poeta italiano